Roberto Muñoz puede referirse a:

 Roberto Muñoz (1941-), beisbolista venezolano.
 Roberto Muñoz (1968-), beisbolista portorriqueño.
 Roberto Muñoz (1981-), futbolista chileno.
 Roberto Muñoz (1955-), ciclista chileno.
 Roberto Muñoz Barra (1936-), político chileno.
 Roberto Muñoz Urrutia, médico y político chileno.